Evropsko prvenstvo v atletiki 1971 je deseto evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 10. in 15. avgustom 1971 na olimpijskem stadionu v Helsinkih, Finska, v štiriindvajsetih disciplinah za moške in štirinajstih za ženske.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na athletix.org
 Moške in ženske tekme na gbrathletics.com

1971
1971 v športu
Športne prireditve na Finskem
Šport v Helsinkih